Ernestina van Nassau-Idstein (1654-1655), dochter van Johan van Nassau-Idstein.
 Ernestina van Nassau-Siegen (1647-1652), dochter van Hendrik van Nassau-Siegen.
 Ernestina van Nassau-Weilburg (1584-1665), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Ernestina Charlotte van Nassau-Schaumburg (1662-1732), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg.
 Ernestina Charlotte van Nassau-Siegen (1623-1668), dochter van Johan VIII van Nassau-Siegen.
 Ernestina Claudia van Nassau-Siegen (1653-1654), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Ernestina Eleonora van Nassau-Siegen (1656-1675), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Ernestina Juliana van Nassau-Siegen (1624-1634), dochter van Willem van Nassau-Siegen.
 Ernestina Louise van Nassau-Hadamar (1651-1661), dochter van Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar.